Die University of Cambridge hat derzeit 31 Colleges, von denen zwei (Murray Edwards und Newnham) nur Frauen akzeptieren. Das Magdalene College, das letzte College ausschließlich für Männer, öffnete 1988 seine Türen für weibliche Studierende. Obwohl einige Colleges auf einem bestimmten Gebiet berühmt sind, wie beispielsweise das Churchill College in Wissenschaft und Technologie, nehmen alle Colleges Studierende in fast allen Disziplinen auf, wobei die meisten Colleges einzelne Kurse nicht anbieten. So bietet etwa das Wolfson College seinen Mitgliedern Mathematik nicht an.

Liste der Colleges 

Es gibt auch theologische Colleges in Cambridge (z. B. das Westminster College und Ridley Hall), die in der Regel über die Cambridge Theological Federation mit der Universität verbunden sind.

Zu dieser Liste können noch einige heute nicht mehr existierende Colleges hinzufügt werden, darunter:

King’s Hall, gegründet im Jahre 1317;
Gonville Hall, gegründet 1348, wurde 1557 zu Gonville and Caius;
Michaelhouse, schloss sich unter König Heinrich VIII. mit King’s Hall zusammen, um 1546 das Trinity College zu bilden.

Weblinks 
 Colleges and departments

Einzelnachweise 

!